Card ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Ángel Card Valdés (1905–1924), mexikanischer Maler, siehe Abraham Ángel
 Andrew Card (* 1947), US-amerikanischer Politiker und Lobbyist
 David Card (* 1956), kanadischer Ökonom und Nobelpreisträger
 Ed Card (* 1946), US-amerikanischer Bobfahrer
 Jean Card (* 1936), britische Hochspringerin
 Kathryn Card (1892–1964), US-amerikanische Schauspielerin
 Mike Card (* 1986), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Orson Scott Card (* 1951), US-amerikanischer Schriftsteller
 Rémy Card, französischer Softwareentwickler
 Stuart K. Card (* 1946), amerikanischer Forscher, Pionier der Mensch-Computer-Interaktion 

CARD steht für:
 Caspase recruitment domain, Proteindomänen vieler Proteine, welche bei Entzündungen oder Zelltod beteiligt sind
 Child Abduction Rapid Deployment, Abteilung des FBI
 Comité Américain pour les Régions Dévastées, US-amerikanische Frauenorganisation zur Aufbauhilfe im Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg

Siehe auch:
 Wild card
 e-card
 e-card (Chipkarte)
 Cart
 Kard
 Kart
 Karte

CARD